Швеция приняла участие в Евровидении 2012 в Баку, и этот конкурс стал пятьдесят вторым для страны, начиная с их дебюта в 1958 году. Представитель Швеции был выбран в рамках национального отбора — Мелодифестивалена 2012, который прошёл с 4 февраля по 10 марта 2012 года. По итогам финала отбора им стала певица Лорин с песней «Euphoria».

Формат 
Формат проведения Мелодифестивалена 2012 схож с предыдущими годами — четыре полуфинала, Второй шанс и финал. Первый полуфинал прошёл 4 февраля в Векшё, второй полуфинал — 11 февраля в Гётеборге, третий полуфинал — 18 февраля в Лександе, четвёртый полуфинал — 25 февраля в Мальмё. Второй шанс прошёл 3 марта в Нючёпинге. Финал — 10 марта в Стокгольме.

Как и в 2009—2011 годах, было разрешено появление на сцене максимум восьми человек, каждый из которых должен быть старше шестнадцати лет (однако, в соответствии с правилами Евровидения, на самом конкурсе разрешено появление только шести человек одновременно). Главный исполнитель или исполнители должны исполнять песню вживую, но бэк-вокал может быть записан заранее.

20 июня телеканал-организатор SVT объявил об изменениях в правилах. Первое из них состоит в том, что только одна песня будет отобрана для участия в Мелодифестивалене через веб-отбор. Участники веб-отбора могут представлять аудиофайлы вместо видео-файлов. Второе изменение — шестнадцать песен будут выбраны жюри, пятнадцать — независимыми композиторами, и одна песня будет отобрана через веб-отбор.

Участники веб-отбора загружали свои заявки на сайт SVT с 1 по 20 сентября. Для участия в Мелодифествалене 2011 было представлено 3485 записей (из них 570 были представлены для веб-отбора).

Календарь

Изменения 
 В веб-отборе принимает участие заявленная песня, но не артист.
 Песни должны длиться не меньше двух минут.
 Иностранные авторы могут принимать участие как в веб-отборе, так и в Мелодифестивалене, но они должны иметь хотя бы одного соавтора-шведа.

Веб-отбор 
Как в 2010 и 2011 годах, SVT провёл конкурс веб-отбора. Различие между конкурсом 2012 года и конкурсом 2011 года состоит в том, что для участия в Мелодифестивалене была отобрана одна песня вместо двух. С 1 по 20 сентября музыканты, не имеющие контракта ни с одной из звукозаписывающих компаний, могли опубликовать свои песни на сайте SVT. Веб-отбор начался 3 октября и закончился 7 ноября.

В отличие от двух предыдущих лет, в веб-отборе 2012 года участвует заявленная песня, но не артист. Если бы выигравшая песня не имела артиста, SVT (консультируясь с авторами песни) решил бы, какой артист или группа будет представлять песню на Мелодифестивалене.

1 сентября SVT объявил существенные изменения в правилах конкурса. Первое — публика может голосовать только один раз. Второе — конкурс преобразован в «мини-версию» Мелодифестивалена и будет проведён с четырьмя полуфиналами и финалом.

Для участия в веб-отборе было представлено 570 заявок, из которых SVT выбрал 32 для участия в четырёх полуфиналах. Первый полуфинал прошёл 10 октября, но участвующие песни были представлены для прослушивания на сайте неделей раньше. Голосование проходило 10 октября с 12.00 до 13.00 CET. Выигравшая голосование песня и песня, выбранная SVT, прошли в финал. Тот же формат был применён к остальным трём полуфиналам, которые прошли 17, 24, 31 октября. Восемь песен участвовали в финале 7 ноября. Победительницей веб-отбора стала Мария БенХаджи с песней «I mina drömmar».

7 октября четыре участника веб-отбора были дисквалифицированы за нарушение правил — четыре песни были опубликованы на других сайтах до начала соревнования, что противоречит правилам конкурса. 14 октября ещё одна песня была дисквалифицирована, ввиду того, что её автор ранее выпускал материал через коммерческие звукозаписывающие компании, что также противоречит правилам. Дисквалифицированные песни:

 «Set me free» — Trison (не была заменена)
 «Mary doesn’t care» — My Niece (заменена на «She Is Love» — Fredrik Sjöstedt)
 «Stars might shine» — Albin Loán (заменена на «No Games» — Chris Mhina)
 «Fine» — My Niece (заменена на «Kärleken ler» — Ricky och Ronny)
 «No Games» — Chris Mhina (заменена на «Jag kommer ut» — San Francisco)

Полуфиналы

Первый полуфинал

Второй полуфинал 
 
* Автор «A Heartbeat Away» представил для участия песню, но не артиста. Таким образом, неизвестно, кто поёт эту песню.

Третий полуфинал

Четвёртый полуфинал

Финал 
 
* Автор «A Heartbeat Away» представил для участия песню, но не артиста. Таким образом, неизвестно, кто поёт эту песню.

Полуфиналы 
Четыре полуфинала были проведены в Векшё, Гётеборге, Лександе и Мальмё. Пятнадцать песен, выбранных SVT, и шестнадцать песен, выбранных жюри, были опубликованы 9 ноября. Победитель веб-отбора был выбран зрителями 7 ноября. Участвующие артисты были презентованы на пресс-конференциях 21 ноября (первый и второй полуфиналы) и 28 ноября (третий и четвёртый полуфиналы).

21 ноября SVT объявил первые шестнадцать имён участвующих артистов, среди которых есть несколько участников конкурсов предыдущих лет: Лорин, The Moniker, Мари Сернехольт, Afro-Dite, Андреас Лундстедт, Соня Альден, Timoteij.

28 ноября были презентованы оставшиеся шестнадцать артистов, среди которых также были ранее участвовавшие в конкурсе: Маттиас Андреассон и Данни Сауседо из группы E.M.D., победительница Евровидения 1999 Шарлотта Перелли, Love Generation, Андреас Йонсон, Молли Санден, Лотта Энгберг и Кристер Хегрен (в дуэте), Ханна Линдблад.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 4 февраля в Векшё, в VIDA Arena.

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 11 февраля в Гётеборге, в Scandinavium.

Третий полуфинал 
Третий полуфинал состоялся 18 февраля в Лександе, в Tegera Arena.

Четвёртый полуфинал 
Четвёртый полуфинал состоялся 25 февраля в Мальмё, в Malmö Arena.

Второй шанс 
Раунд Второго шанса состоялся 3 марта в Нючёпинге, в Nyköping Eventcenter. Участие приняли восемь песен, занявшие третье и четвёртое места в каждом из полуфиналов. Был использован формат дуэлей, видоизменённый по сравнению с предыдущими годами: ранее дуэли формировались до начала конкурса, а в 2012 году SVT провёл жеребьёвку непосредственно перед раундом Второго шанса. Четыре песни, занявшие третьи места, были в одной корзине, и четыре песни, занявшие четвёртые места, — в другой. Правила также гласят, что песни из одного полуфинала не могут встретиться в одной дуэли.

Финал 
Финал состоялся 10 марта в Стокгольме, в Globen.

Жюри

Евровидение 
Швеция выступила во втором полуфинале конкурса, который состоялся 24 мая 2012 года, а затем, успешно пройдя в финал, который состоялся 26 мая, одержала победу на конкурсе. В полуфинале Лорин получила 181 балл и заняла предварительное 1-е место; в финале же будущая победительница получила 343 балла.

Баллы в пользу Швеции

Баллы зрителей и жюри Швеции 

2-й полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»